Скати — надряд хрящових риб
 Скати — село, Білозерський район, Курганська область, Росія